El Torneig de Doha 2013, també anomenat Qatar Total Open 2013, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als Premier 5 Tournaments de la WTA. L'onzena edició es va celebrar entre l'11 i el 17 de febrer del 2013, al International Tennis and Squash Complex de Doha, Qatar.

La tennista bielorussa Viktória Azàrenka va guanyar el segon títol de l'any però no li va servir per conservar el número 1 del rànquing individual, que va perdre en mans de la finalista Serena Williams. Williams va recuperar aquest lloc per cinquena ocasió. Cal destacar que esdevingué la tennista més veterana en arribar al número 1 i que va aconseguir aquest honor per primera vegada l'any 2002. La parella italiana formada per Sara Errani i Roberta Vinci van aconseguir el tercer títol de l'any i van consolidar el seu primer lloc en el rànquing de dobles. Casualment, era la segona vegada en la història de la WTA que dues tennistes més grans de trenta anys que lideraven ambdós rànquings, Serena Williams (31) i Roberta Vinci (30).

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual femení  
 Quadre dobles femenins  

WTA Tour 2013
2013